Oro (colore)
 nome alternativo del composto chimico Crisoina resorcinolo